AYAS — рок-группа из Армении. Жанр группы определён как ориентал-метал.

Биография 
Группа была образована в 1987 году в Ереване выпускником Московской и Ереванской консерваторий Артуром Митиняном. Группа привлекла внимание экспертов интересным сочетанием тяжёлого рока и армянской духовной музыки. В 1988 году вышел их дебютный альбом «Yerkinq u Yerkir». Результатом их усилий на первом году творчества был настолько впечатляющим, что они, наряду с Asparez — другой популярной армянской группой, в 1988 году были внесены в десятку лучших рок-групп из СССР по версиям популярных в ГДР журналов «Melodie und Rhythmus» и «Neues Leben». В 1991 году группа должна была выступить на одном концерте совместно с Megadeth, однако вокалист группы Артур Арескин по религиозным причинам покинул группу, и выступление так и не состоялось. В 1995 году, после выпуска альбома «Gaush Urvan», Артур Митинян уехал в Москву, где занимался сольной карьерой. Он стал автором первого в мире рок-балета «Битлз навсегда», и руководителем лейбла «ARM-records». Митинян вернулся в Армению в 2007 году, и во время интервью заявил, что он намерен восстановить деятельность группы. 18 апреля 2008 «Ayas» официально объявили о воссоединении во время их участия на фестивале Metal Attack в Ереване. Летом 2010 году группа выступила с филармоническим оркестром Армении. Запись концерта выпустили на DVD.

Музыканты

Текущий состав 
 Артур Митинян — вокал, клавишные
 Давид Нерсисян — гитары
 Тигран Атанесян — бас
 Дереник Вардумян — ударные

Для живых выступлений 
 Асмик Закарян — бэк-вокал
 Алина Авакян — бэк-вокал

Бывшие участники 
 Артур Арескин — вокал
 Армен Егиазарян — бас
 Сергей Аванесов — ударные
 Григорий Прибыльский — гитары
 Гурген Тагворян — гитары
 Григорий Авагян — ударные
 Владимир Погосян — ударные
 Самвел Маилян — гитары
 Тигран Пилипосян — ударные
 Артур Согоян — гитары
 Армен Карапетян — гитары
 Самвел Манвелян — ударные
 Джон Карагёзян — бас
 Арег Назарян — бас
 Сейран Малерян — ударные
 Арутюн Кешишян — ударные
 Оганес Кулоглян — гитары
 Овак Алавердян — гитары
 Армен Петросян — ударные
 Корюн Бобикян — ударные

Дискография 
 1991 — «The Cruel Fate»

См. также 
 Армянский рок
 Vostan Hayots
 Elips

Ссылки 
 Encyclopedia Metallum
 Рок в Армении и армяне в роке
 Facebook

Рок-группы Армении
Хеви-метал-группы Армении
Музыкальные коллективы из Еревана
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1987 году